Juan José Montes de Oca puede hacer referencia a diversas personas:

Juan José Montes de Oca (médico): destacado médico argentino del siglo XIX, considerado el primer gran cirujano de su país, presidente de la Facultad de Medicina de Buenos Aires (1862-1873), diputado y senador de la Provincia de Buenos Aires.

Juan José Montes de Oca (abogado): Abogado argentino, autor del Código de Procedimientos Penal (1885), presidente del Concejo Deliberante e Intendente interino de la Ciudad de Buenos Aires entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre de 1892, diputado y senador provincial, rector del Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE) dependiente de la Universidad de Buenos Aires (1896).